11-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 17 августа 2001 года — 10 июня 2002 года. Победителем турнира стала команда СК «Волынь-1» (Луцк).

Участники

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Электрометаллург-НЗФ» носила название «Металлург».
 Команда «Карпаты-2» (Львов) заменила перед началом сезона команду ФК «Львов».
 В первом круге выступала команда ЦСКА-2. ЦСКА в первом круге выступал в высшей лиге, но в межсезонье был заменен на вновь созданный «Арсенал». И со второго круга команда ЦСКА-2 была преобразована в ЦСКА.

Итоговая таблица

Примечания 
 С команды «Полесье» снято три (3) очка по решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Украины от 11 мая 2002 и Апелляционного комитета ФФУ от 6 июня 2002 гг.
 Результат матча «Борисфен» — «Полесье» аннулирован. Обоим клубам засчитано поражение.

Матч плей-офф за право выступать в высшей лиге 

«Полиграфтехника» остаётся в высшей лиге.

Бомбардиры

Ссылки 
 11 чемпионат Первой лиги
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002
Футбол на Украине в сезоне 2001/2002